Минулорічна чемпіонка Кікі Бертенс програла в третьому колі Марії Саккарі.

Титул виграла Медісон Кіз, здолавши в фіналі Каролін Возняцкі, 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер
  Конні Перрен

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Charleston Open